Plaats in Bosnië en Herzegovina:
Gračanica (Bosnië en Herzegovina)

Gemeente in Kosovo:
 Gračanica (Kosovo)

Plaatsen in Servië:
Gračanica (Ljubovija)
Gračanica (Prijepolje)